Siphon ( „Heber“) steht für:

 eine spezielle (meist U-förmige) Rohrleitungsführung
 bei Kanalisationsanschlüssen als Geruchsverschluss
 um mit einer Rohrleitung eine Senke zu überwinden, siehe Düker
 in der Heizungstechnik, siehe Thermosiphonanlage (Solartechnik) und Thermosiphon-Konvektionsbremse (Rohrleitungstechnik)
 in der Lüftungstechnik, siehe Luftbrunnen #Luftsiphon
 bei der Metallverhüttung, um Schlacke von geschmolzenem Metall zu trennen, siehe Kupolofen 
 als Bauteil eines Flüssigkeitsbarometers
 ein unter Wasser stehender Höhlenteil, siehe Siphon (Höhlenkunde)
 Saugheber, englisch siphon, siehe Heber (Gerät) 
 eine Zapfflasche für kohlensäurehaltige Getränke, siehe Siphonflasche
 eine antike Brandwaffe, siehe Griechisches Feuer
 eine antike Vasenform, siehe Siphon (Vasenform)
 das Atemrohr bei Weichtieren siehe Sipho (Organ)
 das Atemrohr bei manchen aquatisch lebenden Insektenlarven

Siehe auch: